DTW est une sigle qui peut signifier :
 Dynamic time warping (en français, déformation temporelle dynamique), un algorithme de déformation temporelle dynamique ;
 Drain to waste, un type de système hydroponique en circuit non-fermé

DTW est un code, qui signifie :
 Aéroport métropolitain de Détroit, un aéroport de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Abréviation
Code
Code IATA des aéroports